Municipio de Round Prairie puede hacer referencia a los siguiente municipios estadounidenses:

Municipio de Round Prairie, en el condado de Jefferson, Iowa;
Municipio de Round Prairie, en el condado de Callaway, Misuri;
Municipio de Round Prairie, en el condado de Todd, Minnesota;
Municipio de Round Prairie, en el condado de Williams, Dakota del Norte.